Nyírjes (Brezov), település Szlovákiában a Bártfai járásban
Nyírjes I., Nyíregyházához tartozó település a központtól 6 km-re délkeletre
Nyírjes II., Nyíregyházához tartozó település a központtól 5 km-re keletre
Nyírjes, Balassagyarmat városrésze
Nyírjes-tó, természetvédelmi terület Beregdaróc község területén
Siroki Nyírjes-tó Természetvédelmi Terület, természetvédelmi terület Sirok község területén